José Pedraza – marciatore messicano
José Pedraza – pugile portoricano